Вячесла́в Ма́ркин:
 Маркин, Вячеслав Васильевич (1948—1992) — советский преступник.
 Маркин, Вячеслав Витальевич (1923—2010) — Герой Советского Союза.
 Маркин, Вячеслав Станиславович (род. 1982) — казахстанский хоккеист с мячом.